Данія

Історія 
 Данія — країна
 Королівство Данія
 Південна Данія

Див. також 
 Денмарк